La Fresneda es un nombre que puede designar:

La Fresneda, municipio de la provincia de Teruel.
Urbanización La Fresneda, urbanización del concejo de Siero, Asturias.
La Fresneda (Asturias), pueblo del concejo de Siero, Asturias.
La Granjilla de La Fresneda, finca declarada Bien de Interés Cultural, situada en el municipio de El Escorial, Comunidad de Madrid.